Лос Кавазос има више значења:

 Лос Кавазос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Кавазос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кавазос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику